Der Name Rossens bezeichnet mehrere Orte in der Schweiz:
eine Gemeinde im Saanebezirk, Kanton Freiburg, siehe Rossens FR
eine Ortschaft in der Gemeinde Villarzel im Bezirk Broye-Vully, Kanton Waadt, siehe Rossens VD